Götlunda landskommun var namnet på två kommuner i Sverige.

Götlunda landskommun, Närke – en tidigare kommun i Örebro län
Götlunda landskommun, Västergötland – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län